Capps – area non incorporata dell'Arkansas
Capps – area non incorporata della Florida
Capps – montagna dell'Alaska
CAPPS – Computer-Assisted Passenger Prescreening System, sistema antiterrosistico
Lois Capps – deputata statunitense
Walter Capps – deputato statunitense